Detta är en lista över sjöar i Sunne kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Sunne kommun. Det senare gäller i synnerhet Mellan-Fryken som är en av de största sjöarna i kommunen och som återfinns i Lista över insjöar i Kils kommun.

Lista

Sunne kommun
 Lista